Hollingshead ist der Familienname folgender Personen:

 Gordon Hollingshead (1892–1952), US-amerikanischer Filmproduzent und Regieassistent
 Ryan Hollingshead (* 1991), US-amerikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Mount Hollingshead